Нельма — цінна промислова риба з родини лососевих

Нельма — річка в Хабаровському краї, впадає до Татарської протоки
 Нельма — селище, Совєтсько-Гаванський район, Хабаровський край